Арнштајн може бити:

 Арнштајн (Доња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Мајн-Шпесарт.
 Арнштајн (Саксонија-Анхалт), општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт у округу Мансфелд-Сидхарц.